Exploration Fund () — именования двух британских (лондонских) обществ разведывательных исследований:

 Фонд исследования Палестины (с 1865; Palestine Exploration Fund)
 Общество исследования Египта (с 1882; Egypt Exploration Fund)